Righetti ist der Familienname folgender Personen: 

 Alex Righetti (* 1977), italienischer Basketballspieler
 Amanda Righetti (* 1983), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Mattia Righetti (* 1980), italienischer Ruderer
 Nicolas Righetti (* 1967), Schweizer Fotograf
 Ubaldo Righetti (* 1963), italienischer Fußballspieler